Ел Наранхеро има више значења:

 Ел Наранхеро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Наранхеро (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику